Bibra bezeichnet

 einen Nebenfluss der Jüchse in Südthüringen, siehe Bibra (Fluss)
 ein Adelsgeschlecht, siehe Bibra (Adelsgeschlecht)

Bibra ist der Name folgender Orte:
 Bibra (bei Jena), Gemeinde im Saale-Holzland-Kreis in Thüringen
 Bibra (Grabfeld), Ortsteil der Gemeinde Grabfeld, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen
 Bad Bibra, Stadt im Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt
 Kastell Bibra, römische Festung an der britannischen Küste, nahe Beckfoot in Cumbria, England
 Forst Bibra, Naturschutzgebiet in Sachsen-Anhalt 

von Bibra ist der Familien- oder Herkunftsname folgender Personen:
 Albrecht von Bibra († 1511), Würzburger (Dompropst 1502), und Bamberger Domherr

 Bertold von Bibra (1804–1878), Jägermeister und Landtagsabgeordneter
 Carl Friedrich Wilhelm Gottlob von Bibra (1770–1842), Landwirt und Politiker
 Christian von Bibra (1772–1844), wirklicher Geheimrat und Landjägermeister
 Christoph Erhard von Bibra (1656–1706), kaiserlicher Generalfeldwachtmeister und Mainzer Generalfeldmarschallleutnant
 Ernst von Bibra (1806–1878), deutscher Naturforscher, Chemiker und Schriftsteller
 Franz Ludwig Ignatz von Bibra (1735–1790), Beamter im Erzstift Mainz und Hochstift Bamberg
 Friedrich Carl Franz von Bibra-Gleicherwiesen (1816–1880), österreichischer Staatsbeamter und Geflügelzüchter
 Heinrich von Bibra (1711–1788), Fürstbischof und Abt von Fulda
 Heinrich Karl von Bibra (Karl Siegmund) (1666–1734), Regimentschef des fränkischen Kreises und Bambergs, Generalfeldmarschallleutnant
 Johann Ernst von Bibra (1662–1705), kaiserlicher Feldmarschallleutnant, Reichsgeneralfeldmarschallleutnant und Feldzeugmeister
 Johann Philipp Karl Josef von Bibra (1706–1758), Beamter und Diplomat im Hochstift Würzburg und Hochstift Bamberg
 Kilian von Bibra (~1425–1494), Generalvikar des Würzburger Fürstbischofs
 Konrad III. von Bibra (1490–1544), Würzburger Fürstbischof und Herzog in Franken
 Lorenz von Bibra (1459–1519), Würzburger Fürstbischof und Herzog in Franken
 Lothar von Bibra-Gleicherwiesen (1844–1892), österreichischer Gutsbesitzer
 Nikolaus von Bibra († nach 1307), Kapitular der Stiftskirche Bibra, Verfasser des Occulutus Erfordensis
 Richard von Bibra (1862–1909), deutscher Verwaltungsjurist
 Siegmund von Bibra (1750–1803, geb. Philipp Anton von Bibra), deutscher höherer Beamter und Schriftsteller
 Sigismund von Bibra (1894–1973), deutscher Diplomat und Nationalsozialist
 Wilhelm von Bibra (1442–1490), Gesandter des Papstes Innozenz VIII
 Wilhelm Franz von Bibra (1824–1879), Generalfeldmarschallleutnant der k.u.k. Armee

Siehe auch:
 Bebra
 Epitaph für Bernhard von Bibra und Sibylle von Witzleben in der Kirche St. Jakobus in Irmelshausen